Gennes puede referirse a: 

 Gennes, comuna francesa situada en Doubs.
 Gennes, comuna francesa situada en Maine y Loira.